Huis Grimaldi, het Monegaskische vorstenhuis
 Grimaldi (gemeente), een gemeente in Calabrië, Italië
 Grimaldi (Ventimiglia), een frazione in Ventimiglia, Italië
 Grimaldi (inslagkrater), een maankrater genoemd naar de Italiaanse astronoom

Personen
 Eva Grimaldi (1965), Italiaanse actrice
 François Grimaldi , stichter van het huis Grimaldi
 Francesco Maria Grimaldi (1618-1663), Italiaanse priester en astronoom
 Joseph Grimaldi (1778-1837), Engelse clown
 Martina Grimaldi (1988), Italiaans zwemster
 Nicolò Grimaldi (1673-1732), Italiaanse mezzo-sopraan castraat
 Sébastien Grimaldi (1979), Franse voetballer
 Sophie Grimaldi (1936), Franse actrice